Грешам има више значења:
 Грешам (Висконсин)
 Грешам (Небраска)
 Грешам (Орегон)